! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 12001–12100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 12101–12200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 12201–12300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 12301–12400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 12401–12500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 12501–12600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 12601–12700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 12701–12800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 12801–12900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 12901–13000 [ editare]

Lista planetelor minore (012001-013000)